Andreas Englisch – giornalista e scrittore tedesco
 Berthold Englisch – scacchista austriaco
 Lucie Englisch – attrice austriaca